Według ICD-10 wyróżnia się dwa typy osobowości chwiejnej emocjonalnie:
 osobowość chwiejna emocjonalnie typ impulsywny 
 osobowość chwiejna emocjonalnie typ borderline